Svartediket — норвежская black-metal группа, созданная в 2005 году  и

История 

Группа выбрала названием озеро Svartediket.

Во время записи альбома «Svartediket» группа решила создать собственный лейбл «Svartediket»

Дискография 
На данный момент группа выпустила единственный альбом — «Svartediket», получивший в целом положительные отзывы.

Участники 
 Arne Longvastøl — Ударные;
 Arild Brakstad — Бас-гитара, электрогитара, скрипка, вокал.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Блэк-метал-группы Норвегии
Фолк-метал-группы Норвегии